Вуячич — фамилия. Известные носители:
 Вуячич, Виктор Лукьянович (1934—1999) — белорусский советский эстрадный певец.
 Вуячич, Душан (1918—1984) — югославский легкоатлет.
 Вуячич. Мирко (1924—2016) — югославский легкоатлет.
 Вуячич, Саша (род. 1984) — словенский баскетболист.
 Вуячич, Светлана Семёновна (род. 1937) — белорусская и советская артистка, танцовщица. Народный артист Белорусской ССР.